Abbildung steht für:

 Abbild, Beziehung eines Bildes zu dem abgebildeten Gegenstand
 optische Abbildung, Erzeugung eines Bildpunkts von einem Gegenstandspunkt
 Funktion (Mathematik), die Abhängigkeit einer Größe von einer anderen

Siehe auch:

 Bild (Begriffsklärung)